Мерседес Дуранд (; 9 августа 1933, Сан-Сальвадор, Сальвадор — 7 июля 1999, Мехико, Мексика) — сальвадорская поэтесса и журналистка.

Биография 
Мерседес Дуранд родилась в Сан-Сальвадоре 9 августа 1933 года. Она принадлежала к поколению сальвадорских поэтов и писателей, прозванных «», которые дебютировали в 1950-х годах в группе «Октябрь».

В 1952 — 1958 годах изучала литературу на факультете философии и литературы в Национальном автономном университете Мексики, получая стипендию от сальвадорского правительства, во главе которого находился полковник Оскар Осорио. На протяжении всей жизни занимала руководящие посты в сфере телевидения и радиовещания Сальвадора. Возглавляла редакции и сотрудничала с многочисленными литературными журналами Мексики и Сальвадора, такими, как «Дорога» () и «Неделя» (). С 1960 по 1970 год в качестве профессора преподавала в университете Сальвадора на факультете гуманитарных наук.

Мерседес Дуранд была замужем за поэтом Маурисио де ла Сельвой, от которого родила единственного ребёнка. Она умерла в Мехико, где преподавала в университете, 7 июля 1999 года.

Сочинения 
 «Пространства» (, 1955)
 «Элементарные сонеты» (, 1958)
 «Стихи о человеке и рассвете» (, 1961)
 «Руки в огне» (, 1969) — в соавторстве с Давидом Эскобаром-Галиндо
 «Руки и века» (, 1970)
 «Хуэго де Гуиха» (, 1970)
 «Все ветра» (, 1972)
 «Огнём и мечом» (, 1980)
 «Сара, луна, девушка и другие стихи» (, 1982)
 «Партизаны волн и другие эссе» ()

Премии 
 Первое место на фестивале Усулутан, 1960.
 Второе место на фестивале Нуэва Сан-Сальвадор, 1960.
 Премия Национального конкурса культуры, 1967. Присуждена за книгу «Руки в огне».
 Премия Литературного конкурса Латиноамериканского общества писателей и журнала «Эквадор», 1970. Присуждена за книгу «Руки и века».

Источники 
 Carlos Cañas Dinarte. «Diccionario de autoras y autores salvadoreños». 
 Mercedes Durand, poeta salvadoreña 
 Mercedes Durand 

Журналисты Сальвадора
Поэты Сальвадора